Die Weltcupsaison 1992/93 der Nordischen Kombination begann am 5. Dezember 1992 im finnischen Vuokatti und endete am 20. März 1993 in Štrbské Pleso (Slowakei). Während der Saison wurden vom 19. bis 28. Februar 1993 die Nordischen Skiweltmeisterschaften im schwedischen Falun ausgetragen.

Die Saison wurde nach Belieben von den japanischen Kombinierern dominiert. So kamen mit Kenji Ogiwara, Takanori Kōno und Masashi Abe gleich drei Japaner unter die besten Vier der Weltcupgesamtwertung. Hierbei herausragend Kenji Ogiwara, der Gewinner der Gesamtwertung, der mit seinen sechs Weltcupsiegen den Rekord von Fabrice Guy aus der vorherigen Saison einstellen konnte. Dabei war sein Erfolg in Vuokatti der erste Weltcupsieg überhaupt für Japan. So ist der Erfolg der Japaner bei den Weltmeisterschaften im Mannschaftswettbewerb wenig verwunderlich.

Für die einzigen Podestplätze für deutschsprachige Athleten sorgten Thomas Dufter und Jens Deimel in Saalfelden. Mit seinen zweiten Platz in Courchevel holte der vorher für die Sowjetunion startende Allar Levandi den ersten Podestplatz für Estland.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Detaillierte Ergebnisse 

Wenn bekannt (bzw. recherchiert), werden auch die Platzierungen außerhalb der Punkteränge aufgeführt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1992/93
Weltcup der Nordischen Kombination